Németország
Schwabhausen, település Bajorországban
Schwabhausen, település Türingiában